Габриэ́ль Эспа́рса: 
 Эспарса, Габриэль (род. 1973) — испанский тхэквондист.
 Эспарса, Габриэль (род. 1993) — аргентинский футболист, нападающий.